Это список знаменосцев, которые представляли Малайзию на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Малайзия на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Малайзия